SIMATIC S7-300 — семейство контроллеров средней производительности концерна Siemens AG из семейства систем автоматизации SIMATIC S7. В линейке контроллеров этого семейства по своей производительности занимает промежуточное положение между семействами  и S7-400. Количество поддерживаемых входов и выходов до 65536 дискретных/4096 аналоговых каналов. Конструкция контроллера модульная, модули монтируются на профильной шине (рельсе).

SIMATIC S7-300 — универсальный модульный программируемый контроллер, для решения задач автоматического управления относительно низкой и средней степени сложности.
Основные особенности контроллера:
 модульная конструкция, монтаж модулей на профильной шине (рельсе);
 естественное охлаждение;
 применение локального и распределённого ввода -вывода;
 возможности коммуникаций по сетям MPI, Profibus Industrial Ethernet/PROFInet, AS-i, BACnet, MODBUS TCP;
 поддержка на уровне операционной системы функций, обеспечивающих работу в реальном времени;
 поддержка на уровне операционной системы аппаратных прерываний;
 поддержка на уровне операционной системы обработки аппаратных и программных ошибок;
 свободное наращивание возможностей при модернизации системы;
 возможность использования распределённых структур ввода-вывода и простое включение в различные типы промышленных сетей.

Назначение
Области применения программируемых контроллеров S7-300 охватывают:
 автоматизацию машин специального назначения;
 автоматизацию текстильных и упаковочных машин;
 автоматизацию машиностроительного оборудования;
 автоматизацию оборудования для производства технических средств управления и электротехнической аппаратуры;
 построение САР и позиционирования;
 автоматизированные измерительные установки и другие.

Состав семейства 
S7-300 имеют модульную конструкцию и позволяют использовать в своем составе:
 Модуль центрального процессора (CPU), предназначенный для выполнения программы пользователя и управления всеми узлами контроллера. 
 Модуль блока питания (PS), позволяющий выполнять питание контроллера от сети ~ I напряжением 120/230 В или от источника - I напряжением 24/48/60/110 В
 Сигнальные модули (SM) предназначены для I/O дискретных и аналоговых сигналов с различными электрическими и временными параметрами.
 Коммуникационные процессоры (CP) предназначены для подключения контроллера к сетям PROFIBUS, PROFI-NET, Industrial Ethernet, AS-Interface, организация связи через Internet или PtP (point to point) соединения.
 Функциональные модули (FM), способные самостоятельно решать задачи автоматического регулирования, позиционирования, взвешивания, скоростной обработки сигналов и т.д. FM снабжены набором встроенных каналов I/O, встроенным МП и способны выполнять обработку информации на своём локальном уровне, что позволяет снижать нагрузку на ЦП контроллера. 
 Интерфейсные модули (IM), обеспечивающие возможность подключения к базовому блоку (стойка с ЦП) одной или нескольких стоек расширения.

Модификации контроллеров 
 SIMATIC S7-300 — модульный программируемый контроллер для решения задач автоматизации различного уровня сложности.
 SIMATIC S7-300C — готовые решения для некоторых типовых задач автоматизации на базе испытанной технологии S7-300 при сохранении возможности расширения модулями S7-300. Поддержка функций скоростного счета, ПИД-регулирования и позиционирования на уровне операционной системы центрального процессора.
 SIMATIC S7-300T — с интегрированными технологическими функциями для задач управления перемещением.
 SIMATIC S7-300F — программируемый контроллер для построения распределённых систем автоматики повышенной безопасности.
 SIPLUS S7-300 — программируемый контроллер для эксплуатации в тяжёлых условиях эксплуатации: расширенный диапазон рабочих температур (-25 … +60 °C), более высокая стойкость к вибрационным и ударным нагрузкам, работа в средах, содержащих агрессивные примеси и газы.

Сертификаты и одобрения 
Программируемые контроллеры S7-300 отвечают требованиям целого ряда национальных и международных стандартов, что позволяет использовать их во всех регионах земного шара:
 Сертификаты Госстандарта России:
 сертификат соответствия требования стандартов ГОСТ-Р;
 метрологический сертификат;
 Разрешение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение программируемых контроллеров S7-300 на опасных производственных объектах;
 Марка CE;
 Одобрения:
 UL,
 CSA и cULus,
 FM,
 ATEX,
 C-Tick.
 Сертификат IEC 61131-2.
 Морские сертификаты:
 American Bureau of Shipping;
 Bureau Veritas;
 Des Norske Veritas;
 Germanischer Lloyd;
 Lloyd Register of Shipping.
Текущие версии российских сертификатов можно найти в Интернете по адресу: https://web.archive.org/web/20151117032959/http://dfpd.siemens.ru/products/automation/simatic/SIMATIC_S7/

Примечания

Ссылки 
 S7-300 — Универсальные программируемые контроллеры

SIMATIC
Программируемые логические контроллеры